Бринкен — немецкая фамилия.

Известные носители:
 
 Бринкен, Карл Карлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7913; 26 ноября 1847.
 Бринкен, Леопольд Фридрихович (1858—1925) — русский военачальник, генерал-лейтенант Русской императорской армии и генерал от инфантерии Белого движения.
 Бринкен, Фёдор Фёдорович фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 1229; 26 ноября 1795.
 Бринкен, Христофор Александрович (?) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4050; 26 ноября 1827.

См. также 
 Бринкены